Kake (plaats in Alaska), een plaats in de Amerikaanse staat Alaska
Kake (plaats in Japan), een plaats in Japan
Kake (plaats in Kameroen), een plaats in Kameroen
KAKE, een Amerikaanse televisiezender
Kake (tijdschrift) of Gento oye of Jeunes pour jeunes, een Congolees stripblad